Chavigny (Aisne)
 Chavigny (Meurthe-et-Moselle)
 Chavigny-Bailleul